Лілла-Едет (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Лілла-Едет — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.